Instituto de Medicina Legal puede referirse a:
 el Instituto de Medicina Legal de Madrid, España;
 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de Colombia;
 el Servicio Médico Legal, de Chile.
 estas referencias al Instituto de Medicina Legal de..., en el artículo Historia de la medicina legal en Venezuela:
 el Instituto de Medicina Legal de Caracas (22 de mayo de 1937)
 se creó el Instituto de Medicina Legal de Venezuela (Reglamento de 1956 [...]), aun cuando no funcionó nunca.
 fundó ...  el primer instituto de medicina legal del país el 27 de mayo de 1967.
 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete (España);
 el Instituto de Medicina Legal de Galicia (España);

Institutos de medicina forense